Ю́ний Ото́н () — имя нескольких римских политиков:

 Юний Отон — учитель красноречия, занимавший в 22 году должность претора;
 Юний Отон — плебейский трибун в 37 году, предполагаемый сын предыдущего.

См. также 
 Юнии